A Equipe alemã representa a Alemanha na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial.

Historia 
A Alemanha competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram dois títulos(1987, 1992).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Alemã da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis